Время жизни:
  (TTL) в компьютерных сетях — предельное число переходов или период времени, в течение которого пакет может существовать до своего исчезновения.
 Время жизни квантовомеханической системы — промежуток времени, в течение которого система распадается с вероятностью  где e = 2,71828… — число Эйлера.
 Время жизни элементарных частиц — постоянная времени в экспоненциальном законе распада нестабильных элементарных частиц.